

События 
  Консулы Квинт Фабий Максим Гургит (младший) (патриций) и Луций Мамилий Витул (плебей). Цензоры Гней Корнелий Блазион (патриций) и Гай Марций Рутил Цензорин (плебей). Граждан насчитано 282.234 человека.
 Ок. 265 — Граждане Сиракуз избрали тираном полководца Гиерона.
 Ок. 265 — 215 — Тиран Сиракуз Гиерон II (ок.306-215).
 Гиерон осадил Мессану. Мамертинцы послали в римский сенат просьбу принять их в италийский союз. Народное собрание Рима приняло предложение. К Гиерону направлено требование прекратить войну, в Карфаген — посольство потребовать объяснений по поводу происшествий под Тарентом. Карфагеняне повели уклончивые переговоры.
 Против Антигона восстали галатские наёмники. Антигон разгромил их у Мегар и почти полностью истребил. Антигон осадил Афины. Спартанцы старались оказать афинянам помощь, но Арей отвёл назад войско под предлогом, что вышло все продовольствие. Антигон заключил с Афинами мир на условии, что введёт к ним гарнизон. Гибель Арея в битве под Коринфом.
 265—262 — Царь Спарты из рода Агидов Акротат.
 Птолемей послал к берегам Греции флот. Флот Антигона одержал решающую победу над египетским флотом в битве при Косе.
 Цинь начал массовое вторжение на Хань и заставил Хань уступить свою территорию Шандан (上 黨; в современной провинции Шаньси).

См. также

Примечания